Az 1994-es rali-világbajnokság volt a 22. rali-világbajnoki szezon. Január 22-én kezdődött és november 23-án lett vége. Az egyéni bajnok Didier Auriol lett, a csapat világbajnok pedig a Toyota.

Végeredmény

Versenyző

Gyártó

További információk 
 1994-es rali-világbajnokságról a rallybase.nl honlapon

1994
Rali